Президентские выборы 1978 были проведены в Бангладеш 3 июня 1978. Это были первые выборы президента страны путём общенародного голосования, ранее президент избирался парламентом.

К участию в выборах было допущено 10 претендентов, явными фаворитами избирательной гонки были действующий президент Зиаур Рахман и бывший главнокомандующий армией Бангладеш Мухаммад Османи. Победу одержал Зиаур Рахман, который набрал 76,6 % голосов. Явка избирателей составила 54,3 %.

Результаты выборов

Примечания 

Выборы в Бангладеш
Бангладеш
1978 год в Бангладеш